O Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 1999 foi a 10ª edição do torneio. 

O campeonato foi marcado por uma declaração da apoiadora Gracie Kelly, do Botafogo, que levantou certa polêmica, ao afirmar que as atletas do Vasco seriam "muito masculinizadas". A atacante Pretinha, do Vasco, afirmou em resposta que "Não tenho como saber se ela realmente disse aquilo ou não, s realmente falou, foi infeliz naquele momento".

Equipes participantes 

  (Rio de Janeiro)
  (Rio de Janeiro)
  (Rio de Janeiro)
  (Rio de Janeiro)

  (Rio de Janeiro)
  (Rio de Janeiro)
  (Rio de Janeiro)
  (Rio de Janeiro)
|}

Primeira fase

Fase final

Premiação 

Futebol de 1999 no Brasil
1999